John Martyn (botanicus) (1699-1768), Engels botanicus 
 John Martyn (muzikant) (1948-2009), Brits singer-songwriter en gitarist